Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.

Титулу бране Кара Блек и Леандер Паес.

Носиоци 

  Лизел Хубер /  Боб Брајан (друго коло, повукли се)
  Катарина Среботник /  Данијел Нестор победници  Марија Кириленко /  Ненад Зимоњић (полуфинале)  Кара Блек /  Леандер Паес (друго коло)''

<ol start="5">
  Квета Пешке /  Аисам-ул-Хак Куреши ''(прво коло)
  Лиза Рејмонд /  Весли Муди ''(прво коло)
  Ивета Бенешова /  Лукаш Длоухи ''(повукли се)
  Барбора Захлавова-Штрицова /  Оливер Марах ''(друго коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — жене појединачно
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — женски парови
 Отворено првенство Аустралије у тенису 2011. — мушки парови

Спољашње везе 
 Жреб

Отворено првенство Аустралије у тенису 2011.